Lembi ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Lembi Zaneli (1950–2011), Geistlicher, Bischof von Isangi
 Hervé Nzelo-Lembi (* 1975), kongolesischer Fußballspieler